Успина — река в России, протекает по Свердловской области. Длина — 22 км.

Берёт начало из Успинских озёр на высоте 64,9 м нум. Течёт на восток, затем поворачивает на север и впадает в озеро Большой Вагильский Туман на высоте 62,6 м нум. Принадлежит бассейну реки Вагиль.

Водная система 

 → Средняя Успина
 оз. Щучье
 → Малая Успина
 оз. Карасье
 — озёра Успинские
 — Кульма

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тавда от истока и до устья, без реки Сосьва от истока до водомерного поста у деревни Морозково, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010502512111200011512.

Примечания 

Бассейн Вагиля
Реки Гаринского городского округа